Thonhausen ist der Ortsname von

 Thonhausen, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

 Thonhausen (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thonhausen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thonhausen (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Thonhausen (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Thonhausen (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf, Landkreis Freising, Bayern